Burnage est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Burnage, quartier de la ville de Manchester en Angleterre.

Patronyme 

  (ca. 1824-1902), écrivain et propriétaire de journal.

Patronyme anglais
Toponymie britannique